Интерье́р ( <  — внутренний мир, из  — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение. Соответственно: план — вид сверху, плафон — вид снизу вверх, фасад — вид спереди, сзади, сбоку (передний, задний и боковые фасады), ракурс — вид с угла. В более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. В иных формулировках: архитектурное и художественное оформление внутреннего пространства здания, обеспечивающее человеку эстетическое восприятие и благоприятные условия жизнедеятельности; внутреннее пространство здания или отдельного помещения, архитектурное решение которого определяется его функциональным назначением.

Проектирование интерьера осуществляется архитектором во взаимосвязи с экстерьером здания и, как архитектура в целом, следует логике развития историко-культурных концепций, идей и взглядов на окружающий мир, содержания основных художественных направлений, архитектурных стилей, течений и школ (региональных, национальных, академических, персональных), развитию строительных технологий и материалов.

В истории живописи и графики существует отдельный жанр «интерьера» и его жанровых разновидностей — изображения внутренних видов жилых, дворцовых, церковных интерьеров и жанровых сцен в интерьере. Этот жанр существовал с давних времён, в искусстве Средневековья и итальянского Возрождения, но обрёл самодостаточное значение и форму в голландском искусстве XVII века. Интерьер в живописи и декоративные росписи в интерьере культивировались в западноевропейском и русском искусстве первой половины XVIII века, в эпоху рококо, и в искусстве классицизма и неоклассицизма второй половины XVIII—XIX веков. В период романтизма сформировались жанровые формы портрета в интерьере и группового портрета в интерьере.

Все разновидности декоративно-прикладного искусства, связанные с художественным оформлением интерьера, интенсивно развивались в период ампира начала XIX века и особенно в период бидермайера 1815—1848 годов.

Составляющие композиции интерьера 
Основу композиции архитектурного интерьера составляет целостное взаимодействие утилитарных прагматических, эстетических функций и художественно-образных идей и решений, направленных на создание гармоничной среды жизни и деятельности человека. Можно выделить три основных составляющих:
 строительная конструктивная основа — пол, стены, потолок;
 предметное наполнение (оборудование, мебель);
 функциональные процессы, формирующие предметно-пространственную и эмоционально-психологическую среду.

Материалы 

 Мрамор
 Камень
 Стекло
 Дерево
 Текстиль
 Кожа
 Сизаль
 Ротанг

С точки зрения оформления существует большой выбор материалов для отделки отдельных элементов интерьера (стены, пол, потолок, лестницы и т. д.). Подбор материала зависит от дизайнерской идеи его оформления, от типа и размера помещения (ванная, кухня, спортивный зал и т. д.).

Материалы для интерьера ванной комнаты и кухни 
Для отделки интерьера ванной комнаты и кухни используют керамическую плитку, стеклянную фотоплитку, мозаику, так как они имеют все необходимые характеристики для такого типа помещений (водоустойчивость, высокую прочность и т. д.). Эти материалы в принципе своем идентичны, но у них есть очень большая разница с точки зрения дизайнерской идеи и уникальности интерьера.

Мозаика — маленькие кубики многообразных форм размеров до 5×5 см, цветовая гамма — довольно широкая. Исходя из этих характеристик, можно изготовить различные миксы (сочетание различных оттенков цветов кубиков мозаики), растяжки, но больше всего радовать взгляд будет настенное мозаичное панно.

Сочетание керамической плитки и стеклянной мозаики может сделать интерьер ванной комнаты очень привлекательным и эксклюзивным. При этом и мозаика, и плитка практически не отличаются ценой.

Также для создания определённой нужной атмосферы используются натуральные материалы тёплой цветовой гаммы — дерево, натуральный камень.

Тенденции
Современный дизайн интерьера характерен различными, внешне даже противоречивыми тенденциями: с одной стороны, стремлением максимально насытить пространство интерьера техническими устройствами, специальным оборудованием (системы кондиционирования, компьютерная техника и т. п.), с другой — «приближением» к природе, включением в интерьер естественно-природных компонентов (зелень, бассейны, фрагменты рельефа, прозрачные покрытия и стены, открывающие интерьер в природное окружение).

Интерьер в литературе 
Интерьер отображает бытовые детали, подробности. Часто помогает раскрыть характерные черты персонажа. Например, описание квартиры Ильи Ильича Обломова в романе И. А. Гончарова «Обломов» показывает общую пассивность героя, цикличность его образа жизни.

См. также 
 Антропологический дизайн
 Архитектура
 Архитектурная визуализация
 Дизайн интерьера
 Ландшафтный дизайн

Примечания

Литература 

 
 
 
 

Дизайн
Торговая недвижимость
Коммерческая недвижимость